Maso degli Albizi (1343-1417)
 Maso degli Albizi (1400-1467) 
 Maso degli Albizi (1426-1491)